Molina Solís, apellidos que pueden referirse a:

 Juan Francisco Molina Solís (1850 - 1932), historiador y abogado mexicano.
 Audomaro Molina Solís (1852 -1910), lexicógrafo mexicano.
 Olegario Molina Solís (1843 -1925), empresario y político mexicano, ministro de fomento en el gabinete de Porfirio Díaz. Cabeza de la denominada casta divina.
 Manuel Molina Solís ( ? - 1904), abogado y político mexicano, fue gobernador interino de Yucatán.
 Luis Augusto Molina Solís (1847 - 1924), médico mexicano, nacido en Yucatán.